Extrablatt steht für:

 Extrablatt (Presse), Sonderausgabe einer Zeitung
 Extrablatt (Magazin), österreichisches Monatsmagazin
 Extrablatt (politische Flugschrift) ab 2016
 Extrablatt (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1974
 Cafe extrablatt, deutsches Gastronomie-Unternehmen

Siehe auch